Ли́лиан Тэ́шман (; 23 октября 1896, Бруклин, Нью-Йорк, США — 21 марта 1934, Нью-Йорк, США) — американская актриса.

Умерла 21 марта 1934 года в Нью-Йорке (США) от рака в возрасте 37 лет.

Фильмография

Литература 
 McLellan, Diana (2000). The Girls: Sappho Goes to Hollywood. New York: Macmillan. pp. 68-9, 74-5. ISBN 0-312-24647-1.
 Golden, Eve. «Lilyan Tashman: Show Girl in Hollywood». Classic Images.
 Fleming, E. J. (2004). The Fixers: Eddie Mannix, Howard Strickling, and the MGM Publicity Machine. McFarland. p. 105. ISBN 0-786-42027-8.
 Faderman, Lillian; Timmons, Stuart (2006). Gay L.A.: A History of Sexual Outlaws, Power Politics, and Lipstick Lesbians. New York: Basic Books. pp. 41, 63-4. ISBN 978-0-465-02288-5.
 Lilyan Tashman Dies In Hospital. New York Times. March 22, 1934. p. 21.

Примечания

Ссылки 
 Lilyan Tashman Photo Gallery
 Photographs and literature

Артисты водевилей
Умершие от рака
Актрисы мюзиклов США
Выпускницы Средней школы для девочек (Бруклин)